

Patronyme 
 Christian Laborie (1948), écrivain régionaliste français ;
 Christophe Laborie (1986), coureur cycliste français ;
 Paule Laborie (1911-2007), poétesse et essayiste française ;
 Pierre Laborie (1936-2017), historien français ;

Autres 
 District de Laborie, un district de Sainte-Lucie
 Laborie (label)

Voir aussi 
 Jacques Juge de La Borie (1702-1779), avocat et premier maire de Limoges ;
 Pierre François Sauret de La Borie (1742-1818), général d'Empire ;

 Château de la Borie, un château de Haute-Vienne
 Manoir de la Borie-Fricart, un manoir de Dordogne

 

Homonymie de patronyme